Kwai oder KWAI steht für:

 Kwai, deutsche Bezeichnung für einen thailändischen Fluss, siehe Mae Nam Khwae Yai
 KWAI (Mittelwellensender), US-amerikanischer Hörfunksender